Cratere Poynting – cratere lunare
 Cratere Poynting – cratere su Marte